

Persones

Primer cognom 
 Camil Pallàs i Arisa (1918-1982), arquitecte i restaurador
 Josep Pallàs i Castelló (1935-2003), futbolista
 Manuel Pallàs i Ferrer (1920-1998), futbolista 
 Paulí Pallàs i Latorre (1862-1893), anarquista
 Xavier Pallàs i Mariani (1980), músic

Segon cognom 
 Joan Abellà Pallàs, àlies Joan de cal Ribetes (1905-1955),administratiu i sindicalista
 Josepa Abellà Pallàs, (1909-?)obrera tèxtil i sindiclaista
 Rossend Cabré i Pallàs (1910 - ?), polític
 Sílvia Barroso Pallàs (1970), periodista
 Teresa Clota i Pallàs (1940), professora de llengua i literatura catalanes.

Llocs 
 Cal Pallàs a Pelagalls (Els Plans de Sió)
 Can Pallàs, casa a Taradell (Osona)
 Casa Pallàs, edifici de Vielha e Mijaran (Vall d'Aran)
 el Pallàs, masia a Lladurs